Rashid est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Abdel al-Rashid (né en 1927), lutteur égyptien en lutte gréco-romaine
Abdul Rashid (1922-1988), joueur pakistanais de hockey sur gazon
Ahmed Rashid (né en 1948), journaliste politique pakistanais
Ashraf Rashid (1948-2004), général pakistanais
Faisal Rashid (né en 1972), homme politique travailliste britannique
Famita Rashid (née en 1929), actrice de cinéma indienne
Hani Rashid (né en 1958), architecte canadien
Ismaïl Rashid (né en 1972), joueur émirati de football
Karim Rashid (né en 1960), designer canado-américain
Khandaker Abdur Rashid, officier et assassin bengladais
Maʻmar ibn Rāshid (713-770), savant persan
Mark Rashid, entraîneur de chevaux américain
Nasser al-Rashid (né c. 1937/39), homme d'affaires saoudien
Razali Rashid, joueur singapourien de football
Robia Rashid (née en 1977), scénariste et productrice américaine
Saif Rashid (né en 1994), joueur émirati de football

Prénom
Rashid Abdulrahman (né en 1975), joueur émirati de football
Rashid Al Dosari (né en 1980), joueur bahreïnien de football
Rashid Shafi al-Dosari (né en 1981), athlète qatarien en lancer du disque
Rashid al-Din (1247-1318), homme d'État persan
Rashid Ahmed al-Mannai (né en 1988), athlète qatari en saut en hauteur
Rashid Alimov (né en 1953), homme politique tadjik
Rashid Ahmed (né en 1950), homme politique pakistanais
Rashid Beebeejaun (né en 1935), homme politique mauricien
Rashid Diab (né en 1957), peintre soudanais
Rashid Mohamed Mbaraka Fatma, femme politique comorienne
Rashid Jahan (1905-1952), écrivain indien
Rashid Khalidi (né en 1948), historien américain
Räshid Hakimsan (né en 1934), joueur finlandais de hockey sur glace
Rashid Hussein (1936-1977), poète et traducteur palestinien
Rashid ibn Farrukhzad, gouverneur russe de Derbent
Rashid Johnson (né en 1977), artiste américain d'art conceptuel
Rashid Masharawi (né en 1962), réalisateur palestinien
Rashid Rahimov (né en 1965), joueur russo-tadjik de football
Rashid Hassan Saeed (né en 1973), joueur émirati de football
Rashid Sharafetdinov (1943-2012), athlète russe en courses de fond
Rashid Sidek (né en 1968), joueur malaisien de badminton
Rashid Sumaila (né en 1992), joueur ghanéen de football
Rashid Sunyaev (né en 1943), physicien et cosmologiste russe
Rashid Ṭaliʽa (1877-1926), premier ministre de l'émirat de Transjordanie

Voir aussi
Carabine Rashid, carabine de la police et l'armée égyptienne
Mosquée Al-Rashid, mosquée canadienne d'Edmonton en Alberta 
Stade Al-Rashid, state de football de Dubaï aux Émirats arabes unis

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom